Tangled Lives – cortometraggio muto statunitense del 1910
Tangled Lives – cortometraggio muto statunitense del 1911 prodotto dalla Kalem Company
Tangled Lives – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da Sidney Olcott
Tangled Lives – film muto statunitense del 1917 diretto da J. Gordon Edwards
Tangled Lives – film muto statunitense del 1918 diretto da Paul Scardon